Ženská čtyřhra Istanbul Cupu 2018 probíhala ve druhé polovině dubna 2018. Do deblové soutěže istanbulského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Dalila Jakupovićová a Nadija Kičenoková, jehož členky nestartovaly společně. Kičenoková se rozhodla zúčastnit paralelně probíhajícího Porsche Tennis Grand Prix 2018 ve Stuttgartu. Spoluhráčkou Jakupovićové se stala Irina Chromačovová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Nately Dzalamidzeové a Anny Kalinské.

Vítězem se stal nenasazený pár Číňanek Liang Čchen a Čang Šuaj, které ve finále zdolaly švýcarsko-britské turnajové trojky Xenii Knollovou a Annu Smithovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Liang vybojovala šestý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Čangovou to bylo páté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Kateryna Bondarenková /  Aleksandra Krunićová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Bibiane Schoofsová /  Renata Voráčová (1. kolo)
  Xenia Knollová /  Anna Smithová (finále)
  Dalila Jakupovićová /  Irina Chromačovová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Istanbul Cup
WTA Tour 2018
Tenis v Turecku v roce 2018